Cerro San Antonio kan syfta på:

Colombia 

 Cerro San Antonio (kommun), Magdalena, 
 Cerro de San Antonio (ort i Colombia), Magdalena,